Osoby o tym nazwisku:
 Pedro Jaro – hiszpański piłkarz
 Sonny Boy Jaro – filipiński bokser